Андрей Тимофеевич Серых (15 августа 1911, с. Сафоновка, Курская губерния — 14 августа 1974, Короча, Белгородская область) — советский партийный деятель; первый секретарь райкомов КПСС в Белгородской области; Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родился 15 августа 1911 года в селе Сафоновка (ныне Корочанского района Белгородской области) в крестьянской семье. В 1924 году окончил школу в родном селе.

С января 1930 года работал заместителем председателя сельского Совета в селе Голенькое Корочанского района. В 1932 году окончил 9-месячные курсы по подготовке учителей начальной школы и в 1936 году — Корочанский педагогический техникум. Работал учителем в селе Александровка.

В 1938 году окончил областную партийную школу им. Ленина в городе Орёл. Работал заведующим сельскохозяйственным отделом, заместителем редактора, ответственным редактором корочанской районной газеты «Колхозная жизнь».

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года.После войны — на партийной работе в Корочанском райкоме партии. Был пропагандистом, помощником секретаря; в 1949—1951 годах — секретарём и вторым секретарём райкома. С 1952 года — первый секретарь Большетроицкого райкома КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству, зерна, сахарной свеклы, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства, Серых Андрею Тимофеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем работал первым секретарём Корочанского райкома КПСС. С 1962 года по 1968 год был председателем Корочанского райисполкома. С августа 1973 года — персональный пенсионер союзного значения. Будучи на пенсии, работал директором Корочанского пищекомбината РПС.

Избирался делегатом XXI съезда КПСС, депутатом Белгородского областного Совета депутатов трудящихся.

Жил в городе Короча. Скончался 14 августа 1974 года. Похоронен на кладбище города Короча.

Награды 
Награждён орденами Ленина, «Знак Почета», медалями, в том числе двумя золотыми и одной серебряной медалями ВДНХ СССР.

Память 
В селе Большетроицкое на доме, где в 1952—1961 годах жил А. Т. Серых, установлена памятная доска. В городе Шебекино на аллее Славы установлен портрет Героя.

Примечания

Ссылки 
 

Политработники Великой Отечественной войны
Делегаты XXI съезда КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Депутаты Белгородского областного совета
Депутаты сельских советов СССР